W, w ( «дубль вэ»,  «дабл ю») — 23-я буква базового латинского алфавита.

История 
В классической латыни буквы W не существовало, при этом также не различались U и V.

В германских языках на определённом этапе развития возникло два сходных звука: 1) по общегерманскому передвижению согласных фонема /p/ перешла в фонему /f/ или /v/, которая произносилась как /v/ между гласными и как /f/ — в остальных случаях; 2) наряду с этим существовал звук [w] (приблизительно как в английском, соответствует русскому [в]), который образовался из праиндоевропейского неслогового [u].

В связи с этим, кроме V, потребовалась ещё одна буква: W, которую ввели в раннем средневековье как лигатуру из двух V.

W употребляется во многих письменностях, основанных на латинском алфавите (английском, немецком, нидерландском, польском и других языках), но в письменностях романских языков, произошедших от латинского, а также финно-угорских языков и ряда других языков — практически только в заимствованных словах.

Также она используется в исторических украинских и белорусских латинских алфавитах, и в современных системах латинизации белорусского языка для буквы Ў ў, например в британской и BGN/PCGN системах, в отличие от буквы Ŭ ŭ, которую использует официальная белорусская романизация.

Символическое употребление 
 В географии и синоптике W означает запад (west).
 В химии — символ вольфрама.
 В физике буквой W обозначают единицу мощности — ватт.
 В физике элементарных частиц W-бозоны — частицы-переносчики слабого взаимодействия.
 В биохимии W — символ триптофана.
 Тройное W (WWW) (англ. World Wide Web) является символом Всемирной паутины.
 Буква W является неофициальным символом Википедии.
 Буква W вошла в символику Выборга как основной элемент герба Выборга на протяжении нескольких столетий. На Вокзальной площади Выборга установлен памятник — коронованная буква W.

См. также 
 Список латинских букв
 IJ

Примечания

Ссылки